Romániai települések
 Bărăști (Argeș megye)
 Bărăști (Buzău megye)
 Bărăști (Fehér megye)
 Bărăști (Olt megye)
 Bărăști (Colonești község), Olt megye
 Bărăști (Morunglav község), Olt megye
 Bărăști (Suceava megye)